De Grand Prix-wegrace van Maleisië 2011 was de zeventiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2011. De race werd verreden op 23 oktober 2011 op het Sepang International Circuit nabij Sepang, Maleisië.

De MotoGP-race werd afgelast na een zwaar ongeluk van Marco Simoncelli in de tweede ronde. Terwijl hij op de vierde plaats reed viel hij van zijn motor, waarna hij aangereden werd door Colin Edwards en Valentino Rossi. Hij overleed kort hierna aan zijn verwondingen op 24-jarige leeftijd.

Uitslag

MotoGP
De MotoGP-race werd afgelast na een dodelijk ongeluk van Marco Simoncelli in de tweede ronde.

Moto2
De race werd na 17 ronden gestopt door een ongeluk van Axel Pons. Hij en Kenny Noyes waren niet de pitstraat ingereden binnen 5 minuten na het zwaaien van de rode vlag, waardoor zij niet geklasseerd werden.

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

125 cc

2011
Maleisië